Oberhammer ist der Name folgender Orte:
 Oberhammer (Geroldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Oberhammer (Katzhütte), Ortsteil der Gemeinde Katzhütte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Oberhammer (Stadtsteinach), Ortsteil der Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Oberhammer (Trippstadt), Ortsteil der Ortsgemeinde Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 deutscher Name der slowakischen Gemeinde Horné Hámre

Oberhammer ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Oberhammer (1900–1983), Tiroler Landesrat, Abg. zum Nationalrat (VI.–VIII. GP)
 Bruno Oberhammer (* 1946), österreichischer Komponist
 Gerhard Oberhammer (* 1929), österreichischer Indologe
 Giulio Oberhammer (1935–2009), italienischer Eishockeyspieler 
 Johann Oberhammer (1879–1956), österreichischer Politiker
 Oliver Oberhammer (* 1972), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Otto Oberhammer (* 1934), österreichischer Verwaltungsjurist
 Paul Oberhammer (* 1965), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Vinzenz Oberhammer (1901–1993), Kunsthistoriker und Direktor des Kunsthistorischen Museums Wien